Canovai ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Canovai (1904–1942), katholischer Priester und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Stanislao Canovai (1740–1812), Astronom